Anselme ist die französische Form des männlichen Vornamens Anselm.

Namensträger

Vorname 
 Anselme Polycarpe Batbie (1828–1887), französischer Rechtswissenschaftler
 Anselme Brusa (1899–1969), italienisch-französischer Ruderer und Turner
 Anselme Dimier (1898–1975), französischer Trappist, Historiker und Archäologe
 Anselme Gaëtan Desmarest (1784–1838), französischer Zoologe und Schriftsteller
 Anselme Marchal (1882–1921), französischer Flugpionier
 Anselme Payen (1795–1871), französischer Chemiker
 Anselme Titianma Sanon (* 1937), burkinischer Geistlicher, Alterzbischof von Bobo-Dioulasso

Ordensname 
 Père Anselme (1625–1694), französischer Historiker, Genealoge und Heraldiker

Familienname 
 Bernard Anselme (* 1945), belgischer Politiker und Bürgermeister
 Jacques Bernard d’Anselme (1740–1814), französischer Général de division (Generalmajor) 
 Philippe Henri Joseph d’Anselme (1864–1936), französischer General der Infanterie

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname